Amity est un mot anglais qui signifie amitié.

Toponyme 

 Amity, une ville de l'État de l'Arkansas aux États-Unis ;
 Amity, une ville de l'État du Maine aux États-Unis ;
 Amity, un village du comté de DeKalb, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Amity, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York ;
 Amity, une ville de l'État d'Oregon aux États-Unis ;
 Amity, une ville fictive où se déroule l'action du film Les Dents de la mer ;
 .

Autres 
 Amity, une maison de disques fondée par Ami Suzuki
 Amity Foundation, une organisation indépendante chinoise
 Amity, un brick utilisé dans plusieurs voyages d'exploration et de peuplement notables en Australie au début du